Земцо́в — русская фамилия, имеет женскую форму Земцова, а также топоним.

Фамилия 
 
 Земцов, Алексей Анисимович (1920—2001) — советский и российский географ.
 Земцов, Аркадий Семёнович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Земцов, Виктор Иванович (1946—2008) — советский и российский военачальник Пограничных войск, генерал-полковник.
 Земцов, Владимир Николаевич (род. 1960) — советский и российский историк.
 Земцов, Илья Григорьевич (род. 1938) — израильский и американский историк.
 Земцов, Константин Александрович (род. 1980) — российский и казахстанский футболист.
 
 
 Земцов, Олег Александрович (род. 1986) — российский хоккеист с мячом, мастер спорта России.
 Земцов, Пётр Алексеевич (1921—1967) — Герой Советского Союза.
 Земцов, Сергей Иванович (1872—1928) — участник Первой мировой и Гражданской войны в рядах Белой армии.
 Земцов, Юрий Петрович (1927—2021) — советский хозяйственный и партийный деятель.



Населённые пункты

Россия 
 Земцов — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Земцов — хутор в Питерском районе Саратовской области.

См. также 
 Земцы